Американская готика может означать:
 «Американская готика» — картина американского художника Гранта Вуда.
 «Американская готика» — американский телесериал 2016 года
 «Американская готика» — американо-канадский фильм 1988 года режиссёра Джона Хью.
 «Американская готика» — роман 1974 года американского писателя-фантаста Роберта Альберта Блоха о серийном убийце Гордоне Грегге, персонаж которого основан на Г. Г. Холмсе.